En géologie, un chevauchement est la superposition progressive de terrains lors de mouvements de type faille inverse.
En orthodontie, un chevauchement est une mauvaise disposition des dents causée par un manque d'espace.
Au cinéma et en réalisation audiovisuelle, un chevauchement consiste au montage à faire déborder le son d'un plan (cinéma), d'une séquence (cinéma), ou d'une scène (cinéma) dans le plan, la séquence ou la scène qui précède ou qui suit.